Хора-Сирма — название населённых пунктов в России:

 Хора-Сирма — деревня в Вурнарском районе Чувашии.
 Хора-Сирма — деревня в Ишакском сельском поселении Чебоксарского района Чувашии.
 Хора-Сирма — деревня в Янышском сельском поселении Чебоксарского района Чувашии.